Slovo anamorfóza má několik významů:
 Anamorfóza (kartografie) – jedna z vyjadřovacích metod tematické kartografie,
 Anamorfóza (fotografie) – umělecká deformace fotografického snímku např. pomocí zvláštního objektivu,
 Anamorfóza (geologie) – zastaralé označení geologického procesu zmenšování objemu horniny v hluboké zemské kůře,
 Proces rodozměny hub – střídání stadií anamorfy a teleomorfy .

Reference